Lista das 261 comunas do departamento francês de Morbihan.

(CAL) Communauté d'agglomération of Pays de Lorient, created in 2000.
(CAV) Communauté d'agglomération of Pays de Vannes, created in 2001.
(CAB) Communauté d'agglomération of Côte du Pays Blanc, created in 2003, the largest part of which is located in the Loire-Atlantique département.

|}

Morbihan